Акшагыл — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акшагыл — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акшагыл — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Акшагыл — село в Мангистауском районе Мангистауской области.